Amin – nome proprio di persona arabo maschile
Ahmad Amin – scrittore egiziano
Fuad Amin – calciatore saudita
Hafizullah Amin – politico afghano
Idi Amin – generale e politico ugandese
Vyacheslav Amin – calciatore kirghiso